Того року турнір проводився вперше.

Наталі Тозья виграла титул, у фіналі перемігши Катарину Малеєву з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
1993